Asteropella är ett släkte av kräftdjur. Asteropella ingår i familjen Cylindroleberididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Asteropella